En Pologne, Kamionka Mała peut désigner :
 Kamionka Mała, village du powiat de Limanowa, dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Kamionka Mała, village du powiat de Nowy Sącz, dans la voïvodie de Petite-Pologne

 Kamionka Mała, village de la voïvodie de Mazovie